Тастанбе́ков () — казахская фамилия. Известные носители:
 Тастанбеков, Куман Нурмаганович (1945—2017) — советский и казахстанский актёр театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР, народный артист Казахстана.
 Тастанбеков, Сабит Бауыржанулы (род. 2000) — казахстанский футболист.